Angelo Branduardi – cantautore, violinista, chitarrista, compositore e polistrumentista italiano
 Giampiero Branduardi – hockeista su ghiaccio italiano
 Luisa Zappa Branduardi – cantante, artista e paroliera italiana
 Pier Luigi Branduardi – calciatore italiano